Farndon kan syfta på följande platser:

 Farndon, Cheshire – en ort i Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Farndon, Nottinghamshire – en ort i Newark and Sherwood, Nottinghamshire, England